Juan Nepomuceno Carlos de Liechtenstein (en alemán: Johann Nepomuk Karl von und zu Liechtenstein) (6 de julio de 1724 - 22 de diciembre de 1748) fue príncipe de Liechtenstein entre los años 1732 y 1748. Era hijo del príncipe Juan Adán y de su tercera esposa, la condesa María Ana de Oettingen-Spielberg.

Cuando su padre murió, tenía sólo ocho años de edad (cuatro años cuando murió su madre), y su pariente José Venceslao I se convirtió en regente. José Nepomuceno Carlos obtuvo la mayoría de edad, entonces establecida a los 21 años, el 6 de julio de 1745, y tomó control de los asuntos de Liechtenstein.

Matrimonio y descendencia 

Juan Nepomuceno Carlos se casó el 19 de marzo de 1744 con su prima, la condesa María Josefa de Harrach-Rohrau (1727-1788). Murió a la edad de 24 años, sin dejar descendientes varones. Entonces, José Venceslao I heredó el principado.

El matrimonio tuvo dos hijas:
 Mariana (1745-1752). Muerta en la infancia.
 María Antonia (1749-1813). En 1768 casada con Venceslao, Príncipe Paar (1744-1812).

Falleció el 22 de diciembre de 1748.

Ancestros
</center>

Referencias

Enlaces externos

Príncipes de Liechtenstein
Nacidos en Viena